Les Forces de frappes et d'artilleries ukrainiennes () des forces terrestres ukrainiennes est l'arme de l'artillerie de ce pays. Elles se composent d'unités armées de missiles tactiques, d'obusiers, de canons, de mortiers, d'artillerie automoteur et antichar. Ils sont chargés de détruire les positions ennemies, les chars, l'artillerie, les armes antichars, les avions, la défense aérienne et d'autres opérations d'installations importantes.

Historique 
La  division de roquettes prend forme à Khmelnytskyï, sur la base du quartier général dissous de la 43 armée de roquettes soviétique. Au moins deux brigades faisaient partie de la division, la 19 à Khmelnytskyï et la 107 à Krementchouk (107 régiment d'artillerie de roquettes, 6 corps d'armée). La division est dissoute en 2004.

La 11 brigade d'artillerie est dissoute en décembre 2013. La 44 brigade d'artillerie est créée de toutes pièces à Ternopil en septembre 2014. La 43 brigade d'artillerie est formée en février 2015 à Divychky, un village de l'oblast de Kiev.

Le 27 régiment d'artillerie réactive est transformé en brigade le 13 mars 2015. La 40 brigade d'artillerie est formée à Pervomaïsk en août 2015.

Ces unités sont engagées lors de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022.

Équipement 

A l'origine provenant de l'armée rouge, il se diversifie suite aux achats et dons étrangers en 2022 :
 Missiles balistiques tactiques Tochka U
 Lance-roquettes multiples BM-21 Grad, BM-27 Uragan, BM-30 Smerch, Vilkha; depuis 2022 : HIMARS, M270, RM-70.
 Obusiers d'artillerie automoteurs 2S1 Gvozdika, 2S3 Akatsiya, 2S5 Giatsint-S, 2S7 Pion, 2S19 Msta-S, 2S22 Bohdana; depuis 2022 : DANA, CAESAR, M109, AHS Krab, Panzerhaubitze 2000.
 Obusiers remorqués D-30, D-20, Msta-B, 2A36 Giatsint-B; depuis 2022 : M777, FH70, TRF1, M101, L119, M119.
 Armes antichars 9K114 Shturm, 9M113 Konkurs, 2A29/MT-12 Rapira; depuis 2022 : Pansarvärnspjäs 1110
 Mortiers de 82 mm et 120 mm

Structure actuelle 

 19 brigade de missiles  (OTR-21 Tochka-U), Khmelnytskyï
 26e brigade d'artillerie (commandement opérationnel nord), Berdytchiv
 27e brigade d'artillerie à roquettes  (BM-27 Uragan)
 38 brigade d'artillerie
  d'artillerie (commandement opérationnel sud), Pervomaïsk 
 43e brigade d'artillerie (2S7 Pion), Pereiaslav
 44e brigade d'artillerie (commandement opérationnel ouest), Ternopil
 45e brigade d'artillerie (réserve)
 55 brigade d'artillerie (commandement opérationnel est), Zaporijjia
 6 régiment d'entraînement d'artillerie, Divychky
 15 régiment d'artillerie de roquettes  (BM-30 Smerch), Drohobytch
 107 régiment d'artillerie de roquettes (BM-30 Smerch), Krementchouk
 Groupe d'artillerie de brigade :
  brigade de chars
 10 brigade de montagne
 14 brigade mécanisée
 17 brigade blindée
 24 brigade mécanisée
 28 brigade mécanisée
 30 brigade mécanisée
 53 brigade mécanisée.
 54 brigade mécanisée
 56 brigade motorisée.
 57 brigade motorisée
 58 brigade motorisée
 59 brigade motorisée.
 61 brigade d'infanterie Jager (légère)
 72 brigade mécanisée
 92 brigade mécanisée
 93 brigade mécanisée
 128 brigade de montagne

Commandants 
2016 : général Vyacheslav Horbylyov

Notes et références

Bibliographie 
  Feskov - V.I. Feskov, K.A. Kalashnikov, V.I. Golikov, The Soviet Army in the Years of the Cold War 1945–91, Tomsk University Publishing House, Tomsk, 2004
  Lenskiy - А. Г. Ленский, Сухопутные силы РККА в предвоенные годы. Справочник. — Санкт-Петербург Б&К, 2000

Forces armées de l'Ukraine
Ukraine
Unité d'artillerie